Хикман има више значења:
 Округ Хикман (Кентаки)
 Округ Хикман (Тенеси)
 Хикман (Калифорнија)
 Хикман (Кентаки)
 Хикман (Небраска)